

Családnév 
 Kafka, jiddis eredetű családnév, főleg Csehországban, Lengyelországban, Németországban, Ausztriában, Szlovákiában fordul elő. Névváltozat: Kaffka. Pl.:
 Bohumil Kafka (1878–1942), szobrász
 Kaffka Margit (1880–1918), író, költő
 Franz Kafka (1883–1924), író, költő

Művészet 
Kafka (1991) Steven Soderbergh filmje
Franz Kafka (1992) Piotr Dumala filmje
Kafka a tengerparton Murakami Haruki regénye, főszereplője: Tamura Kafka

Egyéb 
 3412 Kafka kisbolygó